В данной статье представлен список песен, когда-либо исполненных поп-рок группой Jonas Brothers.

Песни из Jonas/Jonas L.A.

Примечания

Ссылки 

 Jonas Brothers Complete Song List

Jonas Brothers